Pachacamac si può riferire a:

 Pachacamac (mitologia): una divinità inca
 Pachacamac (città): una città del Perù
 Pachacamac (civiltà): una civiltà pre-incaica